Будёновка — деревня в Максатихинском районе Тверской области. Административный центр Будёновского сельского поселения.

Расположена в 35 км к северо-востоку от районного центра Максатиха, недалеко от истока реки Атемеша.

Население по переписи 2002 — 235 человек, 117 мужчин, 118 женщин.

История 
По словам старожилов первоначально деревня называлась Телячья горка. Первые жители деревни были по национальности карелы.

В XIX веке деревня называется Благовещенье и входит в Бежецкий уезд Тверской губернии.

Будёновкой деревня стала в 1928 году в результате объединения трёх населённых пунктов: Благовещенье, Тарасково и Кузнецово (Мельница). Названа в честь С.М.Будённого.

В 1997 году — 116 хозяйств, 315 жителей. Администрация сельского округа, совхоз «Буденовец» (СПК «Маяк»), средняя школа, сельский дом культуры, библиотека, медпункт, отделение связи, столовая, магазин.

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»

Населённые пункты Максатихинского района